Уетамо има више значења:

 Општина Уетамо (Мичоакан), општина у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Уетамо (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику